Niebieskie Berety – 7 Łużycka Dywizja Desantowa
 Niebieskie Berety – rosyjskie wojska powietrznodesantowe (WDW)
 Niebieskie Berety – muzyczny zespół reprezentacyjny rosyjskich wojsk powietrznodesantowych
 Siły pokojowe ONZ, popularna nazwa niebieskie berety